Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1979, faisant partie du circuit Grand Prix, s'est disputée du 17 au .

Phil Dent remporte le simple messieurs. En finale, il bat Hank Pfister, décrochant à cette occasion le  et dernier titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Peter McNamara et Paul McNamee. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1979 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1979
Tennis en Australie en 1979
Sydney
Tennis en décembre 1979